Błędów (gemeente)
Błędów (powiat Grójecki), plaats in de gemeente Błędów
Ludwig Bledow (1795-1846), een Duits schaker